nekrofília, a parafíliák csoportjába tartozó egyik magatartás
 Nekrofília (együttes)